Deposit es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York:

 Deposit
 Deposit (villa)